Амирэджи́би ( — грузинская фамилия. Вариант написания Амиреджиби. Русифицированная форма Амиреджибов. Известные носители:

 Амирэджиби — старинный грузинский княжеский род из Картли.
  (1889—1975) — грузинская советская актриса. Народная артистка Грузинской ССР.
 Амираджибов, Михаил Кайхосрович (1833—1903) — российский генерал, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Амирэджиби, Тенгиз Константинович (1927—2013) — грузинский пианист и музыкальный педагог.
 Амирэджиби, Чабуа Ираклиевич (1921—2013) — грузинский писатель, классик грузинской литературы XX века.
 Амирэджиби, Шалва Георгиевич (1887—1943) — грузинский поэт и политический деятель, дядя Чабуа.